Suécia
Östermalm (Estocolmo) - distrito municipal
Östermalm (Kristianstad) — bairro de Kristianstad
Östermalm (Lula) — bairro de Lula

Desambiguações de topônimos